Радужский сельсовет — название административно-территориальных единиц:

Белоруссия 
 Радужский сельсовет — сельский Совет в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Радужский сельсовет — упразднённое сельское поселение в Новоалександровском районе Ставропольского края.

См. также 
 Радунский сельсовет